Прангли ():

 Прангли — остров в Финском заливе. 
 Прангли — деревня в волости Канепи уезда Пылвамаа, Эстония.